Чемпіонат Угорщини з футболу 2010—2011 — 109-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вперше здобув Відеотон.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на soccerway 

2010-2011
Угорщина
Угорщина
2010 в угорському спорті
2011 в угорському спорті